Diacheopsis — рід грибів родини Stemonitidaceae. Назва вперше опублікована 1930 року.

Класифікація 
До роду Diacheopsis відносять 21 видів:

Примітки

Джерела 
 Meylan, C. 1930. Note sur un nouveau genre de Myxomycetes. Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences Naturelles. 57:147-149 - P.149

Роди грибів